Le tournoi Hurghada International 2005 de squash est l'édition 2005 du tournoi Hurghada International qui se déroule du 10 au 15 mai 2005 à Hurghada. Le tournoi appartient à la catégorie WSA Silver et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 8 têtes de série. 

La finale est une revanche de l'année précédente et la  mondiale Rachael Grinham remporte à nouveau le titre face à la joueuse égyptienne Omneya Abdel Kawy qui a mené deux jeux à zéro et a eu balle de match dans le  jeu décisif.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hurghada International

Liens externes 

Féminin 2005
Sport en Égypte en 2005
Squash en 2005
Sport en mai 2005